L'Argentine a connu au  plusieurs régimes dictatoriaux, dont le plus connu est :
 la junte de 1976-1983 (dirigée au départ par le général Jorge Rafael Videla)

Les autres comptent :
 la dictature de José Félix Uriburu dans les années 1930, dite aussi Décennie infâme ;
 La dictature de la « Révolution de 1943 » (1943-1946), qui porta Juan Peron au pouvoir (contrairement aux autres coups d'État, celle-ci ne mit pas fin à un régime élu) ;

 la dictature dite « Révolution libératrice » de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958 ; nationale-catholique) ;
 la dictature de 1966-1973, dite Révolution argentine, dirigée au début par le général Juan Carlos Onganía (national-catholique).

Voir aussi 
 

Histoire de l'Argentine